Le Qatar Classic féminin 2007 est l'édition féminine 2007 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 19 au . La  mondiale Nicol David remporte le titre en battant Natalie Grainger en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2007

féminin 2007
Sport au Qatar en 2007
Sport en octobre 2007
Sport en novembre 2007
Squash en 2007